Villasrubias kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villasrubias (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villasrubias (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar